Bracknell kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bracknell, Australien, Tasmanien, Meander Valley,

Storbritannien 

 Bracknell, stad i England, 

Robotskapade Australienförgreningar